Hunter Drew (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2016, il commence sa carrière avec les Islanders de Charlottetown dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2018 dans la Ligue nationale de hockey par les Ducks d'Anaheim en , en . Il passe professionnel avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey en 2019.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|2015-2016 || Voyageurs de Kingston || LHJO ||10 ||1 ||2 ||3 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 || Islanders de Charlottetown || LHJMQ ||42 ||0 ||3 ||3 ||69 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 || Islanders de Charlottetown || LHJMQ ||64 ||8 ||31 ||39 ||159 ||18 ||2 ||9 ||11 ||30
|-
|2018-2019 || Islanders de Charlottetown || LHJMQ ||61 ||16 ||34 ||50 ||141 ||6 ||0 ||4 ||4 ||19
|-
|2019-2020 || Oilers de Tulsa || ECHL ||5 ||0 ||4 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||29 ||2 ||5 ||7 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga slo. || 20 || 9 || 7 || 16 || 111 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 33 || 6 || 6 || 12 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Gulls de San Diego || LAH ||  || 

|10 ||2 ||5 ||7 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
  
 Il est nommé meilleur dans les pénalités avec 159 minutes en 2017-2018.

Références 

Naissance en octobre 1998
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Islanders de Charlottetown
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Kingston (Ontario)